Gianotti ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Gianotti (* 1957), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Crema
 Fabiola Gianotti (* 1960), italienische Teilchenphysikerinn und Direktorin des CERN

Siehe auch:
 Giannotti